Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 2002/03 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 2002/03 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Skolernes SK und der SK 1968 Århus kamen mit jeweils 9 Spielern aus, der Århus SK, der SK K41 und der SK Sydkysten ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich je 12. Insgesamt kamen 86 Spieler zum Einsatz, von denen 44 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Uffe Vinter-Schou (Skolernes SK) mit 6 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Tomas Hutters und David Bekker-Jensen (beide Helsinge SK). Finn Pedersen (Skolernes SK) erreichte mit 4 Punkten aus 4 Partien als einziger Spieler 100 %.

Älteste Spieler der Saison war der beim Nordre SK spielende Frode Søby (* 1935), jüngste Spieler waren die 1985 geborenen Davor Palo (Skolernes SK) und Christian Kyndel Pedersen (Nordre SK).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; DEN = Dänemark, NOR = Norwegen, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Skolernes Skakklub

Århus Skakklub

Brønshøj Skakforening

SK 1968 Århus

Skakklubben K41

Nordre Skakklub

SK Sydkysten

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden in den Einzelbilanzen Berücksichtigung.
 Flemming Fuglsang starb Ende Februar oder Anfang März 2003.
 Niels Nørskov Laursen war für den SK K41 nicht spielberechtigt, deshalb wurden seine beiden Partien gegen Torill Hagesæther und Thomas Christensen als für K41 verloren gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt (Remis gegen Hagesæther, Niederlage gegen Christensen).
 Nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt sind die Einzelergebnisse des Stichkampfes um die Meisterschaft zwischen dem Helsinge SK und dem Skolernes SK. Diese lauten:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 2002
Schach 2003